William Cockerill ist der Name folgender Personen:

* William Cockerill, Senior (1759–1832), britischer Stahlunternehmer
 William Cockerill, Junior (1784–1847), britischer Textilmaschinen- und Wollfabrikant